Сега може да се отнася за:

 Сегашно време
 Вестник „Сега“ – български информационен всекидневник
 Sega – международна компания за компютърни игри и оборудване